Amerikai Egyesült Államok
 Eldon (Iowa)
 Eldon (Missouri)
 Eldon (Oklahoma)
 Eldon (Washington)

 Egyesült Királyság
 Eldon (Durham)

 Kanada
 Eldon (Ontario)
 Eldon (Prince Edward-sziget)

Egyéb
 Eldon, családnév
 Eldon, keresztnév
 Eldon, játékgyártó
 Eldon, mangófajta